Walter Dürst je ime več osebnosti:

 Walter Dürst (hokejist, rojen 1927)
 Walter Dürst (hokejist, rojen 1950)